Hand kan syfta på:

 Hand – en kroppsdel
 Hand (släkt) – en svensk adelssläkt härstammande från frälsemannen Håkan Persson i Västergötland
 Hand – de spelkort som tillhör en spelare, se Kortspelstermer
 Hand – vid linskörd så många uppryckta strån som kan omfattas av en hand, se Antalsenhet
 h.a.n.d. – en japanskt datorspelsutvecklare
 Handarbete – framställning eller utsmyckning av textilvaror av finare slag och i liten skala, med enkla verktyg
 Huvudhand – den hand som en människa föredrar att använda

Se även
 Handen